Welcome Home Armageddon п'ятий студійний альбом уельської пост-хардкор-групи Funeral for a Friend, який був випущений 14 березня 2011 року.

Треклист 
 This Side of Brightness - 0:44
 Old Hymns - 2:32
 Front Row Seats to the End of the World - 3:30
 Sixteen - 2:50
 Aftertaste - 3:37
 Spinning Over the Island - 5:03
 Man Alive - 2:49
 Owls (Are Watching) - 3:32
 Damned If You Do, Dead If You Don't - 3:29
 Medicated - 3:36
 Broken Foundation - 3:29
 Welcome Home Armageddon - 5:25

Джерела 
 Welcome Home Armageddon  Allmusic
 Welcome Home Armageddon  last.fm

Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Funeral for a Friend